HMS Cornwall è il nome di sette 7 navi della Royal Navy:

 HMS Cornwall (1692)
 
 
 
 
 

 HMS Cornwall (1761)
 HMS Cornwall

 HMS Cornwall (1812)
 
 
 
HMS Cornwall (1902) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Cornwall (56) – incrociatore pesante della Classe County
HMS Cornwall (F99) – fregata della Classe Type 22